Royena eucleoides är en tvåhjärtbladig växtart som beskrevs av Spreng.. Royena eucleoides ingår i släktet Royena och familjen Ebenaceae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ljungordningen
eucleoides